Voici la liste des planètes mineures numérotées de 306001 à 307000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 306001 à 307000

306001-306100

306101-306200

306201-306300

306301-306400

306401-306500

306501-306600

306601-306700

306701-306800

306801-306900

306901-307000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000